Matera ist:
 der Name einer Stadt in Italien, siehe Matera
 ein DOC-Wein aus Matera, siehe Matera DOC

Matera ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Matera (* 1981), italienische Moderatorin und Politikerin
 Giovanni Antonio Matera (1653–1718), Bildhauer des Barock auf Sizilien
 Luigi Matera (1820–1891), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Pablo Matera (* 1993), argentinischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Provinz Matera